Бори́с Кузнецо́в:
 Кузнецов, Борис Аврамович (род. 1944) — российский адвокат.
 Кузнецов, Борис Александрович (1906—1979) — советский зоолог и охотовед, профессор МСХА.
 Кузнецов, Борис Владимирович (1933—2008) — советский певец.
 Кузнецов, Борис Георгиевич (1947—2006) — советский боксёр.
 Кузнецов, Борис Григорьевич (1903—1984) — российский советский философ и историк науки.
 Кузнецов, Борис Дмитриевич (1928—1999) — советский футболист.
 Кузнецов, Борис Иванович (1900—1993) — советский электромеханик, лауреат Сталинской премии.
 Кузнецов, Борис Иннокентьевич (1889—1957) — российский и советский военнослужащий, капитан Российской императорской армии.
 Кузнецов, Борис Кириллович (1925—2020) — Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Борис Львович (1914—1941) — Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Борис Михайлович (род. 1948) — советский легкоатлет, бегун на средние дистанции.
 Кузнецов, Борис Николаевич (род. 1936) — советский и российский художник.
 Кузнецов, Борис Юрьевич (1935—2013) — губернатор Пермской области.
 Кузнецов, Борис Ярославович (род. 1957) — советский футболист.